Freud (pronúnciase: fróid): apellido que procede de una derivación dialectal de la palabra alemana Freude ('alegría'); personas con este apellido:

 Sigmund Freud, el célebre creador de psicoanálisis.
 Casas museo vinculadas a Freud:
 Casa Museo Freud (Viena).
 Casa Museo Freud (Londres).
 Casa Museo Freud (Příbor).
 La Familia Freud de Sigmund Freud vivió en Austria y Alemania hasta los años 30 antes de emigrar a Inglaterra, Canadá y Estados Unidos. Muchos de los descendientes de Freud han llegado a ser bien conocidos en diferentes ámbitos. De su extensa genealogía destacan entre otros:
 Amalia Nathansohn Freud, madre de Sigmund.
 Anna Freud, hija de Sigmund y también importante psicoanalista.
 Ernst Ludwig Freud, arquitecto, hijo de Sigmund Freud.
 Lucian Freud, importante pintor británico, hijo de Ernst y nieto de Sigmund Freud.
 Esther Freud, hija de Lucian, novelista.
 Bella Freud, hija de Lucian, diseñadora de moda.
 Clement Freud, político, escritor, cocinero y narrador inglés, hijo de Ernst y nieto de Sigmund Freud.
 Matthew Freud, hijo de Clement, publicista.
 Emma Freud, hija de Clement, periodista.
 Jean-Martin (Martin) Freud, hijo de Sigmund.
 Anton Walter Freud, hijo de Jean-Martin y nieto de Sigmund, ingeniero químico, miembro del Royal Pioneer Corps y del British Special Operations Executive.
 David Freud, Barón Freud, hijo de Anton, periodista, hombre de negocios, subsecretario de estado parlamentario de trabajo y pensiones.

 Cine y música
 Freud, pasión secreta, película estadounidense.
 Ni Freud ni tu mamá, canción del 2006 de la cantante de origen español, Belinda.
 Freud, serie de televisión alemana del 2020.

 Miscelánea
 Villa Freud, barrio no oficial de la ciudad de Buenos Aires.
 Freud, cráter lunar.